Rumler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rumler (* 1955), deutscher Autor und Journalist
 Friedrich Rumler-Siuchniński (1884–1953), Maler und Grafiker
 Fritz Rumler (1932–2002) deutscher Autor und Journalist
 Paul Rumler († 1641), Maler vermutl. deutscher Herkunft
 Pia Rumler-Detzel (* 1934), deutsche Juristin
 Robin Rumler (* 1963), österreichischer Pharmamanager

Siehe auch:
 Rummler